Bozano – comune del Brasile
 Bozano – cognome italiano
 Bozano – prenome italiano